Pierre Haski (1953-), journaliste et  chroniqueur français.
 Hassan el-Haski (1963-), terroriste islamiste marocain.

Homonymie
Homonymie de patronyme